La Fare kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Fare-les-Oliviers, departementet Bouches-du-Rhône i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 La Fare-en-Champsaur, departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,